Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 956 dans le monde.

 Route régionale 956 en Finlande
  dans certains départements, en France